Vieira (Aussprache: [vj'ejra]) ist ein bekannter portugiesischer und galicischer Familien- und Ortsname.

Bedeutung und Geschichte 
Der Name Vieira leitet sich aus dem gleichnamigen portugiesischen und galicischen Wort Vieira ab, das die Große Pilgermuschel (auch Jakobsmuschel genannt) aus der Familie der Kammmuscheln (Pectinidae) bezeichnet.

Der Gebrauch des Begriffs Vieira als Namen lässt sich nach aktuellem Kenntnisstand bis Anfang des 13. Jahrhunderts im NordwestenPortugals nachweisen. Verwendet wurde er zunächst als Orts- und dann als Familienname. Man geht davon aus, dass der Begriff als Name unabhängig an unterschiedlichen Orten entstanden ist (z. B. Vieira do Minho und Vieira de Leiria). Als Familienname findet sich der Begriff erstmals im Nordwesten Portugals in der Provinz Minho in der Ära der Könige D. Afonso II. und D. Sancho II. von Portugal gegen 1220 n. Chr.

Die gängige Schreibform für den Begriff war ursprünglich Vyeyra. Diese historische Schreibweise war noch mindestens bis zum Ende des Mittelalters Mitte des 16. Jahrhunderts üblich.

Das moderne Portugiesische Alphabet kennt den Buchstaben Y neben dem K und W grundsätzlich nicht, nur die 23 Buchstaben des lateinischen Alphabets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X und Z. Die Buchstaben K, W und Y werden dennoch benutzt, jedoch nur noch bei Namen.

Noch mindestens bis Ende des Mittelalters war die Benutzung des Buchstabens Y (y) in der portugiesischen Schriftsprache gebräuchlich, wie z. B. folgender Text aus dem 16. Jahrhundert veranschaulicht:"... toda junta a quinze dyas de aguosto hou se o tempo que lhe pareçese bem he menos pryguo se espera se lhe fezese faroll da sua naao he pelo pomto do seu pyloto vyese demandar guoa he ele com hos guoleons que fiquavam hatravesase a jmdea pare- ceu a todos bem he cheguado a naao do fejtor perto do gualeom do gouernador foy hele la em hũ esquyfe a quem deu ho Regymento da maneyra que comprya mais a servyço d ell rej noso senhor he alem deste mandado ha que as fustas provese dese fresquo ho mais que lhe fose necesaryo a quall despedyo de sy ho mesmo dya ja noyte he sy a nau de jorge vyeyra merquador em que levaram consyguo da jmdea quareguada de manty- mentos ha armada com lycença ha hurmuz he hũs na vollta da serra he outros na vollta do mar desapareçerom ..."Bezüglich des Begriffs Vieira hat sich die Schreibweise mit dem Buchstaben I (i) anstelle des Y (y) grundsätzlich auch für Namen durchgesetzt. Der Begriff ist jedoch auch heute noch unter Benutzung des Buchstabens Y (y) häufig zu finden, und zwar bei Namen als Vieyra, Vyeira und auch Vyeyra.

Namensträger

A 
 Adelino André Vieira de Freitas (* 1986), portugiesischer Fußballspieler, siehe Vieirinha
 Adrian Vieira (* 2001), brasilianischer Hürdenläufer
 Adriano Vieira Louzada (Adriano; * 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Afonso Lopes Vieira (1878–1946), portugiesischer Schriftsteller
 Alcides Vieira (* 1981), brasilianischer Radrennfahrer
 Aldo Vieira da Rosa († 2015), brasilianischer Ingenieurwissenschaftler
 Alef Vieira Santos (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Alessandro Rosa Vieira (* 1977), brasilianischer Fußball- und Futsalspieler, siehe Falcão (Futsalspieler)
 Alex Vieira (* 1956), französisch-portugiesischer Motorradrennfahrer
 Álvaro Siza Vieira (* 1933), portugiesischer Architekt
 Amorim Vieira (* 1974), osttimoresischer Politiker
 André Coelho Vieira, portugiesischer Kolonialbeamter
 Angélico Vieira (1982–2011), portugiesischer Popsänger und Schauspieler
 Anton de Vieira (1682–1745), russischer Generalleutnant und Polizeichef von Sankt Petersburg
 António Vieira (1608–1697), portugiesischer Theologe und Missionar
 Antônio Wilson Vieira Honório (* 1943), brasilianischer Fußballspieler, siehe Coutinho (Fußballspieler, 1943)
 Armando Vieira (* 1925), brasilianischer Tennisspieler
 Arménio Vieira (* 1941), kapverdischer Schriftsteller
 Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira (* 1953), angolanischer Politiker und Diplomat
 Arthur Henrique Vieira Araújo (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Artur Jesus Vieira (* 1990), brasilianischer Fußballspieler

B 
 Benedito de Ulhôa Vieira (1920–2014), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Uberaba

C 
 Carlos José Ruiseco Vieira (* 1935), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Cartagena
 Cláudio do Carmo Vieira, indonesisch-osttimoresischer Verwaltungsangestellter und Politiker
 Clayson Vieira (* 1995), brasilianischer Fußballspieler

D 
 Darcy Gustavo Machado Vieira Lima (* 1962), brasilianischer Schachspieler, siehe Darcy Lima
 Domingos Vieira (1775–1857), portugiesischer Augustinermönch, Theologe, Romanist, Lusitanist und Lexikograf
 Douglas Vieira (* 1960), brasilianischer Judoka
 Douglas da Silva Vieira (* 1987), brasilianischer Fußballspieler

E 
 Eduardo Vieira dos Santos (* 1965), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Ourinhos
 Élvis Vieira Araújo (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Ernesto Vieira (1848–1915), portugiesischer Musikschriftsteller und Klavierpädagoge

F 
 Fábio Vieira (* 2000), portugiesischer Fußballspieler
 Filomeno Vieira Dias (* 1958), angolanischer Geistlicher, Bischof in Cabinda
 Francisco Manuel Vieira (1925–2013), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Osasco

G 

 Geraldo Vieira Gusmão (* 1934), brasilianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Porto Nacional
 Gerson Fraga Vieira, brasilianischer Fußballspieler, siehe Gerson (Fußballspieler, 1992)
 Gilson Vieira, Astronom
 Givanildo Vieira de Souza (* 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Hulk (Fußballspieler)

J 
 Jaime Vieira Rocha (* 1947), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Natal
 Jardel Nivaldo Vieira (Jardel; * 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Jeferson Pereira Vieira (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Joaquim José Vieira (1836–1917), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ceará

 Joaquim de Jesus Vieira (1946–2022), portugiesischer Ringer

 Jorvan Vieira (* 1953), brasilianischer Fußballspieler und -trainer

 Julião José da Silva Vieira (1793–1855), portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter
 Júlio Vieira Diogo (1893–??), brasilianischer Politiker und Diplomat

L 
 Leandro Ricardo Vieira (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Leonel Vieira (* 1969), portugiesischer Regisseur und Produzent
 Lívio Damião Rodrigues Vieira (* 1955), brasilianischer Fußballspieler
 Luan Vieira (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Luandino Vieira (* 1935), portugiesisch-angolanischer Schriftsteller
 Luís Filipe Vieira (* 1949), portugiesischer Geschäftsmann und Sportfunktionär

M 

 Maria Helena Vieira da Silva (1908–1992), portugiesisch-französische Malerin
 Mário Vieira de Carvalho (* 1943), portugiesischer Musikwissenschaftler
 Márcio Vieira (* 1984), andorranischer Fußballspieler
 Marta Vieira da Silva (* 1986), brasilianische Fußballspielerin, siehe Marta (Fußballspielerin)
 Maruja Vieira (* 1922), kolumbianische Dichterin und Journalistin
 Mary Vieira (1927–2001), brasilianische Künstlerin und Grafikdesignerin
 Meredith Vieira (* 1953), US-amerikanische Journalistin und Showmasterin
 
 Modesto Augusto Vieira (1865–1916), brasilianischer Geistlicher, Bischof von São Luíz de Cáceres

O 
 Osvaldo Vieira (1939–1974), guinea-bissauischer Widerstandskämpfer der PAIGC

P 
 Patrick Vieira (* 1976), französischer Fußballspieler
 Paul Kouassivi Vieira (1949–2019), beninischer Geistlicher, Bischof von Djougou
 Pedro G. Vieira (* 1982), portugiesischer Physiker

R 
 Rafael Pires Vieira (* 1978), brasilianischer Fußballspieler, siehe Rafael (Fußballspieler, 1978)
 Ronaldo Vieira (* 1998), englisch-portugiesischer Fußballspieler
 Rui Alberto Vieira Dias Mingas (* 1939), angolanischer Musiker

S

T 
 Tiago da Rocha Vieira (Tiaguinho; 1994–2016), brasilianischer Fußballspieler

V 
 Vanda Vieira-Schmidt (* 1949), deutsche Malerin
 Vasco Vieira da Costa (1911–1982), portugiesischer Architekt

W 
 Waldo Vieira (1932–2015), brasilianischer Mediziner
 Walfrido Teixeira Vieira (1921–2001), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Sobral
 Wellington de Queiroz Vieira (* 1968), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Cristalândia

X 
 Xavier Vieira (* 1992), andorranischer Fußballspieler

Z 
 Zevonia Vieira, osttimoresische Journalistin

Siehe auch 

 Vieira de Leiria, Gemeinde in Portugal
 Vieira do Minho, Ort in Portugal
 (2814) Vieira, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Viera
 Vyeyra

Einzelnachweise 

Familienname
Portugiesischer Personenname
Sprachwissenschaft
Portugiesische Sprache
Romanistik
Lateinisches Alphabet
Vieira do Minho
Galicische Sprache
Portugal
Galicien
Philologie